Il medagliere dei XVI Giochi paralimpici estivi è una lista che riporta il numero di medaglie ottenute dai comitati paralimpici nazionali presenti ai Giochi paralimpici di Tokyo dal 25 agosto al 5 settembre 2021. Un totale di  atleti, provenienti da 163 nazioni, ha partecipato a 539 diversi eventi sportivi, relativi a ventidue sport.

Medagliere 
Di seguito il medagliere completo.

Note

Collegamenti esterni 
 

XVI Giochi paralimpici estivi